Nazwa czterech parków w Polsce:

 Park Piastowski w Chojnowie
 Park Piastowski w Łodzi
 Park Piastowski w Stargardzie
 Park Piastowski Zielonej Górze